Salemann ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Salemann (1850–1916), russischer Iranist und Hochschullehrer

 Hugo Robertowitsch Salemann (1859–1919), russischer Bildhauer und Hochschullehrer
 Joachim Salemann (1629–1701), deutsch-baltischer lutherischer Geistlicher, Bischof von Estland 
 Karl Johann Salemann (1769–1843), russischer Rechtsanwalt, Kommunalpolitiker und Bürgermeister von Reval
 Robert Salemann (1813–1874), russischer Bildhauer und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Saleman